Rich Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rich Township (Illinois)
 Rich Township (Kansas)
 Rich Township (Michigan)
 Rich Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Rich Hill Township
 Rich Valley Township
 Ridge Township